Encanto puede referirse a:
Encanto, película de fantasía musical, producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios, que se lleva a cabo en Colombia.
Encanto, comunidad en San Diego, California.